Чемпионат Уэльса по футболу 2015/2016 — 24-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 21 августа 2015 и закончился в мае 2016. Чемпионский титул защитил чемпион прошлого сезона — Нью-Сейнтс, став десятикратным победителем турнира.

Участники и стадионы

Тренеры и спонсоры

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт премьер-лиги
 Премьер-Лига Уэльса на soccerway 

Чемпионат Уэльса по футболу
Уэльс